MYN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Marib (Yemen)
 myn – codice ISO 639-2 delle lingue maya